Анабель Гардоки (Ана) де ла Регера (; ) — мексиканская актриса.

Биография 
Ана де ла Регера родилась 8 апреля 1977 года в Веракрусе, Мексика. Её мать — бывшая модель Нена де ла Регера. Ана окончила институт искусств Веракруса.

Дебютировала на телевидении в 1996 году. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Суперначо», «Двойной КОПец», «Хочу в Голливуд», «Ковбои против пришельцев» и других.

Фильмография

Награды и номинации 
 2004 — 2 премии «MTV Movie Awards Mexico» в категориях «Лучшая актриса» и «Best Turn-On» («Ladies Night»).
 2010 — премия «Imagen Foundation Awards» в категории «Лучшая актриса — Фильм» («El Traspatio»).
 2014 — премия «Chelsea Film Festival» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Sun Belt Express»).

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Мексики